Niemcy:
 Schwanebeck – dzielnica miasta Bad Belzig
 Schwanebeck – dzielnica miasta Nauen
 Schwanebeck – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Harz